Wermelin ist der Familienname folgender Personen:

 Atterdag Wermelin (1861–1904), schwedischer Politiker
 Lea Wermelin (* 1985), dänische Politikerin der Socialdemokraterne
 Torvald Wermelin (1916–1980), schwedischer Schriftsteller
 Stefan Wermelin (* 1946), schwedischer Musikproduzent und Programmleiter im Sveriges Radio

Siehe auch:
 Wermelinsee, See nahe Seelow in Brandenburg